Mercantile Credit Classic 1989 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 15 января 1989 года в Блэкпуле, Англия. Победителем турнира стал Дуг Маунтджой, обыгравший в финале Уэйна Джонса со счётом 13:11. Для 47-летнего Дуга это была вторая победа подряд на рейтинговых турнирах в сезоне.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи по 5 побед

 Тони Чеппел 5:3 Стив Дэвис  
 Энтони Харрис 5:4 Барри Уэст  
 Пэдди Браун 5:2 Майк Халлетт  
 Стив Джеймс 5:1 Гэри Уилкинсон  
 Ник Терри 5:4 Питер Франсиско  
 Дуг Маунтджой 5:0 Деннис Хьюз  
 Тони Ноулз 5:4 Колин Роско  
 Дин Рейнолдс 5:1 Стив Даггэн  
 Клифф Торбурн 5:2 Глен Уилкинсон  
 Грэм Крипси 5:3 Стив Лонгуорт  
 Джон Вирго 5:2 Лес Додд  
 Боб Шаперон 5:3 Джек Маклафлин  
 Деннис Тейлор 5:3 Дэнни Фаулер  
 Стив Ньюбери 5:3 Малкольм Брэдли  
 Стивен Хендри 5:2 Томми Мёрфи  
 Рэй Риардон 5:1 Эдди Чарльтон 

 Нил Фудс 5:1 Дэйв Мартин  
 Мартин Кларк 5:2 Джон Спенсер  
 Джо Джонсон 5:2 Десси Шихан  
 Алекс Хиггинс 5:2 Мёрдо Маклауд  
 Вилли Торн 5:1 Джейсон Смит  
 Дин О'Кейн 5:2 Найджел Гилберт  
 Терри Гриффитс 5:2 Уоррен Кинг  
 Тони Драго 5:1 Роберт Маршалл  
 Джон Пэррот 5:2 Дэвид Ро  
 Джон Райт 5:0 Рекс Уильямс  
 Сильвиньо Франсиско П:отказ Билл Вербенюк  
 Тони Мео 5:3 Кирк Стивенс  
 Клифф Уилсон 5:3 Стив Кэмпбелл  
 Дэвид Тейлор 5:2 Майк Даррингтон  
 Уэйн Джонс 5:3 Джимми Уайт  
 Юджин Хьюз 5''':2 Грэм Майлс

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1989 год в снукере
Январь 1989 года